Bill Nighy (né en 1949), acteur britannique ;
Mary Nighy (née en 1984), actrice britannique, fille du précédent.